John Coffin – giudice e politico statunitense
John Coffin – virologo statunitense
John Coffin – personaggio del fumetto Tex